Graminorthezia är ett släkte av insekter. Graminorthezia ingår i familjen vaxsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vaxsköldlöss
Graminorthezia